Lorenz [lorenc], přechýleně Lorenzová, je příjmení, které nosily mimo jiné tyto osobnosti:
 Bedřich Lorenz (1923–1955) – český odbojář proti komunistickému režimu a agent západních zpravodajských služeb
 Dietmar Lorenz (1950–2021) – východoněmecký judista
 Edward Lorenz (1917–2008) – americký matematik a meteorolog
 Franz Lorenz (1901–1983) – doktor filosofie, germanista, sociolog, spisovatel, dramatik a novinář (narozen v Přípeři)
 Christian Lorenz (* 1966) – německý hudebník
 Jindřich Lorenz (1854–1935) – český knižní nakladatel
 Konrad Lorenz (1903–1989) – rakouský zoolog, zakladatel etologie
 Lorenz Rakouský d'Este (* 1955) – belgický královský princ
 Lorenz rytíř von Stransky (1889–1923) – člen NSDAP, zabitý při Pivním puči
 Ludvig Lorenz, (1829–1891) – dánský fyzik
 Max Otto Lorenz (1876–1959) – americký ekonom a statistik
 Vladimír Lorenz (1925–2010) – slovensko-československý judista a odbojář
 Wenzel Lorenz (1875–1953) – sudetoněmecký politik, meziválečný senátor za německé sociální demokraty
 Wenzel Lorenz (poslanec Českého zemského sněmu) (1829–1897) – sudetoněmecký politik z Karlovarska, poslanec Českého zemského sněmu
 Werner Lorenz (1891–1974) – německý důstojník Waffen-SS
 Walter A. Lorenz (* 1947) – profesor sociální práce, historik vývoje evropské sociální politiky

jiné významy

 Lorenzův atraktor
 Lorenzova kalibrační podmínka
 Lorenzova křivka

Křestní jméno 
Lorenz může být také křestní jméno.
 Lorenz Lang

Podobná příjmení 
 Lorenzi
 Lorenzo

Stejně znějící příjmení 
 Lorenc
 Lorentz
 Lőrinc
 Lőrincz

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení